Си́доров — русская фамилия, образованная от личного имени . Имеет женскую форму .

Несмотря на то, что фамилия входит в экземплификативную формулу «Иванов, Петров, Сидоров» как пример «самой русской фамилии», в списке общерусских фамилий Унбегауна и в списке Балановской не входит в первые 50 фамилий по распространённости.

В качестве дворянской фамилии Курской губернии известна с XVII века.

По данным 2014 года, фамилия Сидоров занимала 4235-е место по распространённости в мире: её носили 132 859 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Sidorov Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Носители фамилии 

 А 
 Сидоров, Аким (род. 1936) — румынский гребец-каноист.
 
 
 
 Сидоров, Андрей Сергеевич (род. 1995) — узбекистанский футболист.
 Сидоров, Аркадий Лаврович (1900—1966) — советский историк и педагог.

 Б 
 Сидоров, Борис Николаевич (1908—1980) — советский генетик.

 В 
 Сидоров, Вадим Викторович (род. 1959) — советский и российский бегун-марафонец.
 
 Сидоров, Валерий Николаевич (род. 1959) — советский и украинский хоккеист.
 
 
 
 
 
 Сидоров, Владислав Петрович (1946—2021) — советский и российский художник-керамист.
 

 Г 
 Сидоров, Геннадий Александрович (1962—2011) — российский режиссёр и киноактёр.
 
 Сидоров, Григорий Степанович (? — 1568) — русский боярин, воевода.

 Д 
 Сидоров, Денис Николаевич (род. 1974) — российский математик, профессор РАН.
 
 Сидоров, Дьулустан — действующий председатель Союза общин коренных малочисленных народов Севера

 Е 
 

 И 
 
 Сидоров, Илья Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист.

 К 
 

 Л 
 Сидоров, Лев Николаевич (род. 1934) — российский физикохимик, стоявший у истоков высокотемпературной (кнудсеновской) масс-спектрометрии в России.

 М 
 
 

 Н 
 

 О 
 Сидоров, Олег Гаврильевич (род. 1962) — российский якутский журналист, писатель, публицист, исследователь.

 П 
 
 

 Р 
 

 С 
 Сидоров, Сергей Петрович (1894―1972) ― советский военачальник.

 Т 
 Сидоров, Тихон Егорович (1826—1888) — камер-казак императрицы Марии Фёдоровны.

 Ф 
 Сидоров, Фёдор Лаврентьевич (1922—2001) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), заслуженный художник РСФСР (1992) народный художник РФ (1996).

 Ю 
 

 Я 
 Сидоров, Яков Ильич (1920—2009) — советский военачальник, генерал-полковник, заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.
 Сидоров, Ярополк Петрович (1936—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.

 Составные фамилии 
 Сидоров-Абрамкин, Павел Петрович (в монашестве Мефодий''; 1883—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский и Будённовский.



Топонимы

Населённые пункты 
 Сидоров — посёлок в Ровеньском районе Белгородской области.
 Сидоров — село в Тернопольской области Украины.
 Починок Сидоров — деревня Котласском районе Архангельской области.

Гидронимы 
 Сидоров — река в Мурманской области.
 Губа Сидорова, в Кандалакшском заливе Белого моря, .

Острова

Горы 
 Гора Сидорова, на острове Шпицберген, . Названа в честь М. К. Сидорова.
 Гора Сидорова, в Свердловской области, .
 Гора Сидорова, в Карелии, .

Мысы 
 Мыс Сидорова, в заливе Трёшникова моря Дейвиса, назван в честь В. С. Сидорова.
 Мыс Сидорова, Славянский залив и залив Петра Великого Японского моря, назван в честь И. П. Сидорова.

Астрономические 
 Астероид 9005 Сидорова, назван в честь Софии Ивановны Сидоровой, председателя Крымского республиканского комитета профсоюза работников образования и науки.

См. также

Примечания